Kurt Grüter ist der Name folgender Personen:

* Kurt Grüter (Bergsteiger) (* 1937), Schweizer Bergsteiger
 Kurt Grüter (Beamter) (* um 1949), Schweizer Finanzbeamter